Brusa kan avse:

 Brusa (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Antarktis 

 Islote Brusa,

Italien 

 Brusa (vattendrag), Trentino-Alto Adige,

Turkiet 

 Bursa (stad), provinshuvudstad, Osmangazi,

Se även
 Brus